Жу́лио Серна́даш Пере́йра (; 13 января 1929, Лоуренсу Маркиш — 11 октября 2007, Лиссабон), более известен под именем Жу́ка () — португальский футболист, защитник, тренер.

Карьера 
Жука родился 13 января 1929 года в Лоуренсу Маркиш, Португальской Восточной Африки. В своём родном городе он и начал карьеру, играя в молодёжном составе клуба «Спортинг», являющегося дочерним клубом другого «Спортинга», лиссабонского. В возрасте 13-ти лет Жука ушёл из футбола, у него открылась страсть к другому виду спорта — баскетболу, но через 3 года Жуке наскучил баскетбол, и он вернулся в «Спортинг». Первоначально Жука играл на позиции вратаря, но затем тренер, в одной из игр видя, что команде не достаёт защитников, поставил его в центр обороны, где Жука уже играл до конца своей карьеры.

В 1949 году Жуке предложили перейти в лиссабонский «Спортинг», он был вынужден бросить всё в Маркише, включая стажировку в банке Насьонал Ултрамарино. Жука прибыл в Лиссабон 10 сентября 1949 года, его встречал Роче до Конде де Обидуш Жорже Виэйра, один из символов того «Спортинга». Первую игру Жука провёл против команды «Луситано де Вила Реал». Вскоре с клубом простился один из лидеров «Спортинга» защитник Пейрот, Жука воспользовался шансом и стал твёрдым игроком основы клуба, быстро затмив Пейрота. Жука выступал за «Спортинг» на протяжении 9 лет, выиграв с командой 5 чемпионатов Португалии и один кубок Португалии. Играл Жука и в первом турнире Кубка Европейских чемпионов. 11 ноября 1952 года Жука дебютировал в сборной Португалии в матче с национальной командой Австрии, а всего провёл 6 матчей (последний — 6 сентября 1956 года со сборной Венгрии). В возрасте 32 лет Жука был вынужден завершить карьеру из-за травмы.

После окончания карьеры Жука начал работать в молодёжной команде «Спортинга», но быстро поднялся по карьерной лестнице 1961 году возглавил клуб, сменив своего наставника Отто Глорию, в первый же сезон под руководством Жуки «Спортинг» выиграл чемпионат, но следующий сезон принёс клубу лишь разочарование и он покинул команду, вернувшись на сезон в 1964-м, а затем работая помощником Глории в 1966-м. В 1967 году Глория возглавил сборную и пригласил Жуку на роль своего помощника, но сам Глория долго не проработал в команде. В 1975 году Жука вновь возглавил «Спортинг», но был уволен по окончании сезона.

В 1977 году Жука был назначен главным тренером сборной Португалии, команда, почти лишившаяся шансов на попадание на чемпионат мира 1978, довольно вяло провела оставшиеся игры, включая проигрыш сборной Польши 0:2 в домашней игре. В 1980 году Жука вновь возглавил португальскую дружину, чтобы вывести её на чемпионат Европы в Испанию, но два поражения от шведов (0:3 и 1:2), а также разгром от слабенькой сборной Израиля (1:4), доказали бесполезность португальских притязаний. Последний раз Жука возглавил сборную в 1989 году и вновь неудачно, но Жука стал единственным тренером, который руководил португальской сборной на протяжении 40 игр.

Достижения

Как игрок 
 Чемпион Португалии: 1951, 1952, 1953, 1954, 1958
 Обладатель кубка Португалии: 1954

Как тренер 
 Чемпион Португалии: 1962
 Обладатель кубка Португалии: 1963

Статистика сборной под руководством Жуки

Ссылки 
 Профиль на maisfutebol.iol.pt
 Статья на fpf.pt
 Статья на blogspot.com
 Статья на abola.pt
 Статья на sporting.pt

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Футбольные тренеры Португалии
Тренеры сборной Португалии по футболу
Тренеры ФК «Спортинг» Лиссабон